Мака́рово — село в Киренском районе Иркутской области. Административный центр Макаровского муниципального образования.

Находится на правом берегу реки Лена, в 45 км к юго-западу от райцентра, города Киренска. В 1926—1929 годах было центром Макаровского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена